Hans Sperlich ist der Name folgender Personen:

* Hans Sperlich (Maler) (1847–1931), deutscher Maler und Fotograf
 Hans Sperlich (Politiker) (1925–2019), deutscher Kommunalpolitiker
 Hans-Günther Sperlich (1925–1989), Kunsthistoriker, Kunsthalle Darmstadt
 Hans-Jürgen Sperlich (* 1948), deutscher Fußballspieler